«All I Want» — песня американской группы The Offspring из альбома Ixnay on the Hombre. Была издана в качестве отдельного сингла на CD и виниловой пластинке. Также «All I Want» под номером пять вошла в сборник песен «Greatest Hits» в 2005 году.

Песня была использована в видеоигре Crazy Taxi.

Список композиций

Позиция в чартах

Примечания 

Песни The Offspring